Малкольм Дилэйни (; род. 11 марта 1989 года в Балтиморе, Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника.

Ранние годы 
Дилэйни родился в Балтиморе, штат Мэриленд. Старший брат Винсент играл в американский футбол, выступал за колледж Стоунхилл. Отец Мальколма играл в баскетбол за колледж Уорхис.

Школа и колледж 
Дилэйни провел первый сезон за старшую школу Макдуга, однако затем перешёл в ныне расформированную школу Таусон Католик, где играл три года под руководством тренера Джоша Пратта. В выпускном классе в среднем за сезон набирал 20 очков, совершал четыре подбора и четыре перехвата.

Профессиональная карьера 
31 марта 2010 года Дилэйни выставил свою кандидатуру на Драфт НБА 2010 года, однако не нанял агента. До 8 мая игрок имел право отозвать кандидатуру и завершить сезон за колледж. В итоге 7 мая Дилэйни решил вернуться в «Хукиз» и продолжить карьеру в колледже. ESPN предсказывала выбор во втором раунде или не выбор игрока вообще.

В 2011 году после того, как игрок не был выбран на драфте, Дилэйни решил присоединиться к французской команде «Элан Шалон», сумма сделки составляла $130,000. Команда выступала в высшем дивизионе Франции.

В 2012 году Малкольм достиг соглашения с украинским клубом «Будивельник», который представлял высший баскетбольный дивизион Украины. В 2013 году в составе команды попал в сборную Еврокубка.

В 2013 году Дилэйни подписал годичный контракт с германским клубом «Бавария». В апреле 2014 года Дилэйни получил награду MVP Чемпионата Германии. «Бавария» выиграла чемпионат Германии, в финале победив «Альбу» со счётом в серии 3–1, а игрок был признан MVP финальной серии.

2 июля 2014 года Дилэйни подписал годичный контракт с российским клубом «Локомотив-Кубань».

4 июля 2016 года Дилэйни подписал контракт с клубом НБА «Атланта Хокс».

Статистика

Статистика в НБА

Достижения

Клубные 
  Элан Шалон
 Чемпион Франции: 2012
 Обладатель Кубка Лидера (Франция): 2012

  Будивельник
 Чемпион Украины: 2013

  Бавария 
 Чемпион Германии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Малкольма Дилэйни
 Профиль игрока в Евролиге
 Профиль игрока на сайте Eurobasket.com
 Профиль Дилэйни в колледже
 История Малкольма Дилэйни
 Профиль игрока на сайте Sporting News
 Игроки All-ACC 2009

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Тех Хокис» (баскетбол)
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Олимпия» Милан